National Sports Center est le nom de plusieurs ensembles sportifs de par le monde
National Sports Center, est un stade de soccer à Blaine dans l'État du Minnesota aux États-Unis
National Sports Center, est le centre des sports de haut niveau à Blanchardstown dans la banlieue nord de Dublin en Irlande